Перелыгина — женская форма русской фамилии .

Известные носители   Перелыгина, Василиса Сергеевна (род. 1996) — российская актриса.
 Перелыгина, Елена Борисовна (1950—2020) — советский и российский психолог.
 Перелыгина, Людмила Фёдоровна (род. 1942) — советский общественный и политический деятель, народный депутат СССР.
  (род. 1989) — российская тяжелоатлетка, серебряная медалистка чемпионата России (2011).
  (род. 1977) — российская акробатка, чемпионка Европы в упражнениях на баланс и в многоборье в смешанных парах (1992), супруга Эдуарда Перелыгина.